Christophe Martet (1959-), journaliste et entrepreneur français ;
 Jean Martet (1886-1940), poète, dramaturge et romancier français ;
 Patrick Martet (1955-), footballeur français ;
 Richard Martet (1960-), critique musical français.